Georgia est la racine latine des noms  et , qui vient elle-même du grec ancien γεωργ.

Divers 
 Georgia est une police d'écriture ;
 Georgia est un soleil de la franchise  ;
 L'Immeuble Georgia (en ) est un édifice situé dans le  arrondissement de Budapest ;
 Coker v. Georgia, arrêt de Cour suprême des États-Unis en 1977 sur la question de l'inconstitutionnalité de la peine de mort pour viol au regard du  amendement ;
 Georgia, ville dans le Vermont aux États-Unis.

Titres 
 Georgia est un film américain réalisé par Arthur Penn en 1981 ;
  est un film australien réalisé par Ben Lewin en 1988 ;
 Georgia est un film franco-américain réalisé par Ulu Grosbard en 1995.

Voir aussi 
 , une chanson de 1930
Sentimental Gentleman From Georgia, une chanson de 1932
 Georgiá Sálpa, mannequin d'origine grecque et irlandaise.
Géorgie, page d'homonymie